Luca Van Assche era il campione in carica, ma non ha preso parte a questa edizione.

Gabriel Debru ha conquistato il titolo, sconfiggendo in finale Gilles-Arnaud Bailly con il punteggio di 7-65, 6-3.

Teste di serie 

  Bruno Kuzuhara (terzo turno)
  Daniel Vallejo (secondo turno)
  Jakub Menšík (terzo turno)
  Mili Poljičak (secondo turno)
  Nishesh Basavareddy (primo turno)
  Gonzalo Bueno (primo turno)
  Kilian Feldbausch (terzo turno)
  Lautaro Midón (primo turno)

  Edas Butvilas (terzo turno)
  Dino Prižmić (semifinale)
  Ignacio Buse (secondo turno)
  Victor Lilov (primo turno)
  Bor Artnak (primo turno)
  Gabriel Debru (campione)
  Martín Landaluce (primo turno)
  Jakub Nicod (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 Tabellone da rolandgarros.com
 Tabellone da ITFtennis.com

Open di Francia 2022